Iers basketbalteam (mannen)
 Iers basketbalteam (vrouwen)